Taking One for the Team — пятый студийный альбом канадской рок-группы Simple Plan, выпущенный 19 февраля 2016 года.

Список композиций 
Все песни написаны Пьером Бувье и Чаком Комо и исполнены Simple Plan, другие участники, которые работали над песнями, приведены ниже:

Бонус-треки

Чарты

Примечания 

Альбомы 2016 года
Альбомы Simple Plan
Альбомы поп-панка
Альбомы панк-рока
Поп-рок-альбомы
Альбомы, спродюсированные Говардом Бенсоном